Tejada est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alberto Tejada Burga (1924–2018), arbitre péruvien de football ;
 Alberto Tejada Noriega (né en 1956), arbitre péruvien de football ;
 Anibal Tejada (1893-?), arbitre et entraîneur uruguayen de football ;
 Harold Tejada (né en 1997), coureur cycliste colombien ;
 Francisco Jiménez Tejada dit Xisco (1986-), footballeur espagnol ;
 John Tejada (né en 1974), artiste, producteur et DJ américain ;
 José-Maria Tejada, joueur espagnol de tennis ;
 Justo Tejada (1933-2021), footballeur espagnol ;
 Lidia Gueiler Tejada (1921-2011), femme politique bolivienne ;
 Luis Tejada (né en 1982), footballeur panaméen ;
 María Torres Tejada (née en 1981), femme politique espagnole ;
 Miguel Tejada (né en 1974), joueur dominicain de baseball ;
 Ramón Tejada (né en 1943), footballeur espagnol ;
 Rubén Tejada (né en 1989), joueur panaméen de baseball.

Toponyme 

 Tejada, commune d'Espagne en Castille-et-León ;
 Puerto Tejada, municipalité du département de Cauca, en Colombie.

Patronyme hispanique